Hulk (également appelé l’Incroyable Hulk) est un personnage de comics créé par Stan Lee et Jack Kirby, appartenant à l'univers de Marvel Comics. Il a été décliné dans les médias suivants :

Bande dessinée 

The Incredible Hulk, titre de périodiques (comics book) publiant les aventures de Hulk ;
Hulk (revue) et Hulk (hors série), plusieurs périodiques centrés sur le personnage, édités par Arédit/Artima ;
 Miss Hulk, super-héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics, cousine de Hulk ;
 Red Hulk, super-héros, une version rouge de Hulk, incarné par le général Thaddeus E. « Thunderbolt » Ross.

Série télévisée 

L'Incroyable Hulk, série télévisée américaine
Dernier Round, premier épisode de la première saison

Téléfilm 

Le Retour de l'incroyable Hulk, téléfilm tiré de la série télévisée réalisé en 1988 par Nicholas Corea ;
Le Procès de l'incroyable Hulk, téléfilm tiré de la série télévisée réalisé en 1989 par Bill Bixby ;
La Mort de l'incroyable Hulk, téléfilm tiré de la série télévisée réalisé en 1990 par Bill Bixby.

Cinéma 

Hulk, film américain de Ang Lee sorti en 2003 ;
L'Incroyable Hulk, film américain de Louis Leterrier sorti en 2008.

Jeux vidéo 

The Hulk est un jeu d'aventure textuel et graphique de 1984
The Incredible Hulk, jeu vidéo d'action sorti en 1994 ;
Hulk, jeu vidéo basé sur le film de 2003.

Jeux de plateau 

L'Incroyable Hulk est un personnage du jeu de plateau HeroScape Marvel en tant que "The Incredible Hulk".

Sport 

 Hulk est le surnom du footballeur brésilien Givanildo Vieira de Souza.
 BxB Hulk ou Killer Hulk est le nom de ring du catcheur japonais Terumasa Ishihara.

Divers 

 Incredible Hulk Coaster, parcours de montagnes russes du parc d'attractions Universal's Islands of Adventure.
 Hulk est la bande originale distribué par Decca Records du film de science-fiction américain réalisé par Ang Lee, Hulk, sortis en 2003.
Hulk est le terme néerlandais d'un type de voilier de charge ancien.
 En anglais, un ponton (bâtiment de servitude)

Hulk renvoie en outre aux articles suivants, sans relation avec le super-héros :

 Sebastian Hülk (1975-), acteur allemand ;
 Hulk Hogan (né en 1953), catcheur et acteur américain ;
 Space Hulk, jeu de stratégie se déroulant dans le monde de Warhammer 40,000.

Voir aussi